L'edifici Balbina Mas de Miquel és una obra de l'arquitecte Domènec Sugrañes i Gras situada a la avinguda Diagonal, 516-524 de Barcelona.

Descripció 
Es coneixia amb el nom de la casa gran o la casa Rothschild i va ser el primer gran edifici barceloní on es va fer servir el formigó. Promoguda pels marquesos de la Pobla de Claramunt, Balbina Mas i Antoni Miquel i Costas, un destacat industrial paperer, va ser ocupada durant molts anys per l'hotel Diagonal Tuset. La casa, d'un estil monumentalista, està encarada al xamfrà, on sobresurten dues cúpules bessones. Destaca especialment el seu pati interior, cobert amb una claraboia, i el portal, de reminiscències modernistes.

La construcció de l’edifici va ser molt lenta. Les obres van començar l’any 1923 i van topar amb diferents problemes que les van anar endarrerint. Es van suspendre el 1927 a causa de la mort del marquès. Però en general, des del 1926 i fins al 1929, la construcció va estar aturada per la incorporació de l'arquitecte Sugrañes a la Sagrada Família.

L’edifici disposava de tota mena de luxes. Per exemple, tenia una plataforma per portar els cotxes al soterrani. I el sistema de ventilació era fet amb una tecnologia pionera a tot l’estat. Però, per damunt de tot, destaca l’immens pati interior, que juga amb els elements característics de l’obra de Sugrañes, com la geometria. Al pati s’hi arriba per dos passadissos: un des de la Diagonal i l’altre, des de Tuset. El seu estil recorda l’escala helicoidal que Francesco Borromini va incloure al palau Barberini de Roma. Entronca, doncs, amb el barroc italià. Observat des de la planta baixa i mirant amunt, el pati interior té la forma d’un òval que sembla més estret a mesura que puja, però aquest és només un efecte òptic. En realitat, totes les plantes són iguals. L’òval està format per una sèrie de columnes que tenen una funció purament estètica i que condueixen visualment fins a la cúpula. La cúpula de vidre d’estil art nouveau que culmina el pati, va ser traslladada des d’un balneari de Budapest.

Referències 

Edificis de l'Eixample de Barcelona
Avinguda Diagonal
Obres de Domènech Sugrañes i Gras